Robbie Williams pode se referir a:

Robbie Williams - cantor britânico
Robbie Williams - árbitro sul-africano.

Desambiguação